Пётр Ильич Сурков (1876 — 1946) — ткач, член Государственной думы III созыва от Костромской губернии, большевик вплоть до конца 1917 года (вышел из партии).

Биография 
Родился в крестьянской семье деревне Кутилово (ныне  Ивановской области). Окончил начальную земскую школу. С 13 лет начал работать на фабрике "Товарищества мануфактуры А. Красильщикова с сыновьями в с. Родники" сначала как ткацкий подмастерье, позднее стал ткачом. Член большевистской фракции РСДРП. В 1905-1907 годах Сурков был секретарем профсоюза на фабрике Красильщиковых. В его доме в деревне Кутилово была конспиративная квартира социал-демократов, в ней не раз на коспиративных собраниях бывал М. В. Фрунзе.

На выборах  в Государственную думу I созыва был выборщиком от крестьян, а II созыва — выборщиком от рабочих. Стал популярным рабочим лидером среди текстильщиков Вичуги, Кинешмы, Костромы. В период выборов в III-ю Думу числился земледельцем, имея надел 3 дестятины земли, и был женат.

В Государственной Думе 
14 октября 1907 года был избран в Государственную думу III созыва от съезда уполномоченных от рабочих Костромской губернии. Вошёл в состав социал-демократической фракции. Состоял членом думской комиссии по народному образованию и комиссии об упразднении пастбищных и лесных сервитутов в западных и белорусских губерниях.

28 декабря 1907 года новоизбранный депутат созвал митинг рабочих в селе Середа Нерехтинского уезда Костромской губернии. О чём костромским губернатором было направлено донесение в Министерство внутренних дел .

Сделал с думской трибуны заявление о поддержке социал-демократической фракцией законопроекта "О приобретении в государственную собственность коллекции египетских и восточных древностей С. С. Голенищева".

При обсуждении в Государственной думе в 1908 г. вопроса о церковно-приходских школах  П. И. Сурков поставил под сомнения, что духовенство может быть учителями народа. Обращаясь к духовенству, он сказал:  
Сурков заявлял, что художественные ценности должны быть доступны для широких народных масс.

14 апреля 1909 года при обсуждении сметы ведомства православных исповеданий Сурков резко осудил  политику Синода и от имени социал-демократической фракции отверг предложение о предоставлении кредита «кровным врагам народа». Сурков говорил:  Отчёт об этом заседании Думы был опубликован в газете "Новое время". Д. П. Маковицкий писал, что речь Суркова очень понравилась Льву Николаевичу Толстому. Прочтя его выступление о монастырях, Толстой сказал: "Сильно!". Высоко оценил эту речь и В. И. Ленин, её разбору была посвящена статья вождя большевиков "Об отношении Рабочей партии к религии", опубликованная в газете "Пролетарий" в мае 1909. В свойственной ему манере Ленин повторяет дважды: "речь его <Суркова> была превосходна, и распространение ее всеми партийными организациями есть прямая обязанность нашей партии" и, заканчивая статью, снова — "В общем и целом, повторяем, речь тов. Суркова превосходна и должна быть распространяема всеми организациями". Через месяц Ленин в статье "Классы и партии в их отношении к религии и церкви", опубликованной в газете "Социал-демократ" (№ 6 за 4 (17) июня 1909) вновь обратился к выступлению Суркова: "Представитель рабочей партии и рабочего класса, с.-д. Сурков, один из всей Думы поднял прения на действительно принципиальную высоту и сказал без обиняков, как относится к церкви и религии пролетариат, как должна относиться к ней вся последовательная и жизнеспособная демократия".
 
В сентябре 1910 года Сурков участвовал в селе Богоявленье (Владычном) под Кинешмой в  совещании социал-демократических организаций Владимирской, Костромской и Ярославской губерний. В ночь на 26 сентября 1910 арестован вместе со всеми участниками совещания.

10 июля 1911 года депутат Сурков прибыл в село Яковлевское, где проходила забастовка ткачей. Начальник Костромского губернского жандармского управления Бабушкин доносил в департамент полиции:

Тогда же П. И. Сурков организовал собрание рабочих в чайной, где рассказывал им о работе социал-демократической фракции в III Думе, о других забастовках в России и Костромской губернии, призвал рабочих держаться твёрдо и добиваться полного удовлетворения всех своих требований. Неожиданно Сурков узнал среди собравшихся рабочих филёра, известного ему по Кинешемской конференции. Он объявил, что этот человек филер и, что по его доносам сидит в тюрьмах не один десяток революционеров. Сурков смог удержать рабочих от расправы, и филёр остался жив, а рабочие не подвергли себя опасности уголовного преследования

Все думские каникулы проводил на родине, отчитывался перед рабочими в своей деятельности. В форме бесед и нелегальных собраний вёл пропаганду среди крестьян деревень Игнатово, Мелечкино, Борщево, Кутилово и Парское Родниковской волости и рабочих с. Родники. Часть средств депутатского вознаграждения передавал на нужды безработных. Было принято решение, что ежемесячно депутаты передают 15 рублей на партийные нужды, Сурков вместе с членом Думы Н. Г. Полетаевым добровольно жертвовали большую часть депутатского жалования в фонд фракции для помощи находящимся в тюрьмах, ссылках и на нелегальном положении, не имеющим постоянного дохода. Оставшиеся средства тратил на приобретение книг.

Печатался в легальной большевистской газете "Звезда". Принимал участие в работе Костромского общества образования.

После окончания депутатских полномочий в 1912 году остался в Петербурге. После ноября 1917 вышел из партии. Причины выхода из партии в доступных источниках не указаны. Вернулся из Петрограда в родное село не позднее конца 1918.

Дело об изъятии библиотеки 
За время работы в Думе Суркову удалось собрать прекрасную библиотеку более 5 тысяч томов. После возвращения Суркова из Петрограда в Кутилово книги были сложены в горнице и в кладовке его деревенского дома. Председатель Родниковского исполкома Балахнин обратился к председателю местного Черезвычайкома Т. Н. Столбову  с предложением изъять библиотеку бывшего большевика и депутата.

В Кутилово был направлен секретарь Родниковской ЧК А. Н. Прокофьев в тремя красноармейцами. Но Сурков воспротивился реквизиции, и Прокофьев лишь опечатал горницу и кладовку с книгами. Когда на следующий день в Кутилово приехал главный родниковский чекист Т. Н. Столбов, выяснилось, что Пётр Ильич уехал добиваться правды в Москву. Не дожидаясь хозяина, Столбов изъял всю библиотеку и вывез её в Родники в помещение Чрезвычайкома.

26 декабря 1918 года в Родниковские и исполком, и ЧеКа пришли гневные телеграммы от самого председателя Совнаркома В. И. Ленина.

Положение было сложное, так как книги были уже реквизированы. В ответ Ленину, в частности, телеграфировали:
 
Полностью текст телеграммы не опубликован, председатель Родниковской ЧК Столбов, изъявший библиотеку, вспоминал, что Ленину ответили: "Голод у нас на книги не меньше, чем хлебный". Тогда же Столбов написал письмо Ленину с объяснениями своих действий. Было решено, что с письмом и пачкой заявлений местных жителей "с требованиям о реквизиции библиотеки Суркова" в Москву поедет  молодой чекист, москвич по рождению Прокофьев.
В это время приходит вторая телеграмма Ленина:

После визита в Кремль А. Н. Прокофьева дело приняло иной оборот. Ленин направляет чекиста из Родников в библиотечный отдел Наркомпроса с таким письмом:

Петру Ильичу оставили меньше 500 томов, то есть меньше одной десятой библиотеки, но, правда, по его собственному выбору.

Последующая судьба 
В 1924 году былые выступления Суркова с думской трибуны всё ещё востребованы. Емельян Ярославский в книге "Мысли Ленина о религии" подробно разбирает речь Суркова от 14 апреля 1909, называя  её "замечательной",  и приводит из неё обширные цитаты.

В конце 1920-х годов П. И. Сурков переехал в Москву. Какое-то время работал в Рабоче-крестьянской инспекции, позднее — на Электроламповом заводе и заводе "Динамо", служил на Московском монетном дворе.

В 1946 году скончался в городе Балашиха, где и похоронен.

Семья 
 Жена  — ?
 Дочь — ?

Публикации

Адреса

Память 
На одном из домов в деревне Кутилово в советское время была помещена мемориальная доска:  Сохранилась ли доска сейчас — неизвестно.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 597.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 143. 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. табл. 51.
 Юров Ю. Родниковская быль. // Огонёк.  14 мая 1961, С. 14-15.
  Котова Л. Публичная библиотека. Вчера. Сегодня. Завтра. // Родниковский проспект, 01.11.2018

Рекомендуемые источники 
 Балдин К. Е. Рабочие депутаты III Государственной думы С.А. Воронин и П.И. Сурков // Уч. Зап. Иванов. Ун-та, 1974. Т. 129.
 Бочков В. Н. Речь: исторический рассказ // Северная правда. – 1981. – 6 ноября.
 Варшавский С., Реет Б. Слово берет Петр Сурков. (О борьбе большевиков за доступность искусства для народа в годы столыпинской реакции. Отрывок из книги «Рядом с Зимним (Эрмитаж перед Октябрем)». [Подгот. к печати]. // Ленинградская правда, 23 августа 1967
 Очерки по истории Ивановской организации КПСС. Иванов 1963 С. 264.
 Революционеры текстильного края. Ярославль, 1980 С. 254-255.

Архивы 
 Государственный архив новейшей истории Костромской области, Фонд 383. Опись 1. Дело 15. Лист 2;  Опись 3. Дело 4. Лист 4, 18; 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9 Дело 325; Дело 768.

Примечания 

Большевики
Члены фракции социал-демократов
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Большевики — депутаты Государственной Думы Российской империи